Cinq navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Erebus en référence à Érèbe (Erebus en anglais comme en latin), une divinité primordiale de la mythologie grecque :
 le premier Erebus était un navire à roquettes construit en 1807, transformé en un sloop de 18 canons en 1808. Le navire eut un incendie en 1809 et fut transformé en 24 canons en 1810. Il a été vendu en 1819 ;
 le deuxième Erebus était une bombarde de 14 canons lancée à Pembroke en 1826. Elle et son navire-jumeau le HMS Terror prirent part à l'expédition en Antarctique de James Clark Ross de 1839 à 1843. Les deux navires furent convertis à un mode de propulsion à hélices en 1844, et prirent part à l'expédition de John Franklin dans l'Arctique en 1845, où ils furent piégés dans les glaces près de l'île du Roi-Guillaume et furent abandonnés en 1848 ;
 le troisième Erebus était une batterie flottante de 16 canons, lancé en 1856 et vendu en 1884 ;
 le quatrième Erebus était à l'origine le HMS Invincible, rebaptisé en 1904 et vendu en 1906 ;
 le cinquième Erebus (I02), lancé en 1916, a été le premier monitor de classe Erebus. Le navire a participé aussi bien à la Première Guerre mondiale qu'à la Seconde Guerre mondiale.

Notes et références 

Erebus